

Toponyme

Brésil
 Ouro est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Ouro Fino est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Ouro Velho est une municipalité de l'État de la Paraïba

Burkina Faso 
 Ouro-Baagabé, une localité située dans le département de Dori
 Ouro-Longa, une localité située dans le département de Dori
 Ouro-Mossi, une localité située dans le département de Oula
 Ouro-Torobé, une localité située dans le département de Dori
 Ouro-Yarcé, une localité située dans le département de Oula

Cameroun 
 Ouro Maray, un village du Cameroun dans la commune de Figuil (région du Nord)
 Ouro Bia, Ouro Bobbo, Ouro Bobboy, Ouro Dallam, Ouro Gadji, Ouro Garga, Ouro Harissou, Ouro Inine, Ouro Iya Ouro Moufou, des villages du Cameroun dans commune de Gashiga (région du Nord)
 Ouro Guertode, un village du Cameroun dans la région de l'Extrême-Nord

Mali 
 Ouro Guiré, une commune du cercle de Ténenkou dans la région de Mopti ;
 Ouro Modi, une commune du cercle de Mopti dans la région de Mopti ;
 Ouro Ali, une commune du cercle de Djenné dans la région de Mopti ;
 Ouro Ardo, une commune du cercle de Ténenkou dans la région de Mopti.

Patronyme 

 Tchatomby Ouro-Bawinay (1947), homme politique togolais.

Voir aussi